Dit is een lijst van planetoïden 54801-54900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54801) - || 2001 MT17|| 24 juni 2001 || G. Hug
|-
| (54802) - || 2001 ME19|| 30 juni 2001 || LONEOS
|-
| (54803) - || 2001 MK19|| 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (54804) - || 2001 MT21|| 28 juni 2001 || NEAT
|-
| (54805) - || 2001 MW22|| 30 juni 2001 || NEAT
|-
| (54806) - || 2001 MX22|| 30 juni 2001 || NEAT
|-
| (54807) - || 2001 MZ23|| 27 juni 2001 || NEAT
|-
| (54808) - || 2001 ME24|| 27 juni 2001 || NEAT
|-
| (54809) - || 2001 MN24|| 16 juni 2001 || NEAT
|-
| (54810) - || 2001 MS24|| 16 juni 2001 || LONEOS
|-
| (54811) - || 2001 MJ26|| 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (54812) - || 2001 MQ26|| 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (54813) - || 2001 MV27|| 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (54814) - || 2001 MK28|| 25 juni 2001 || NEAT
|-
| (54815) - || 2001 MS28|| 27 juni 2001 || LONEOS
|-
| (54816) - || 2001 MC30|| 29 juni 2001 || Spacewatch
|-
| (54817) - || 2001 NB || 2 juli 2001 || NEAT
|-
| (54818) - || 2001 NR || 12 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (54819) - || 2001 NA1 || 12 juli 2001 || NEAT
|-
| (54820) Svenders || 2001 NV1|| 11 juli 2001 || J. Dellinger, W. G. Dillon
|-
| (54821) - || 2001 NB2 || 13 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (54822) - || 2001 NQ2 || 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (54823) - || 2001 NN3 || 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (54824) - || 2001 NJ5 || 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (54825) - || 2001 NE7 || 15 juli 2001 || NEAT
|-
| (54826) - || 2001 NV7 || 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (54827) - || 2001 NQ8 || 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (54828) - || 2001 NJ9 || 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (54829) - || 2001 NF10|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (54830) - || 2001 NC11|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (54831) - || 2001 NE11|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (54832) - || 2001 NL12|| 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (54833) - || 2001 NW12|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (54834) - || 2001 NH18|| 12 juli 2001 || NEAT
|-
| (54835) - || 2001 NU18|| 12 juli 2001 || NEAT
|-
| (54836) - || 2001 NA20|| 12 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54837) - || 2001 NK20|| 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (54838) - || 2001 NO21|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (54839) - || 2001 NQ21|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (54840) - || 2001 OE || 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54841) - || 2001 OD2 || 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (54842) - || 2001 OF2 || 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54843) - || 2001 OX2 || 19 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (54844) - || 2001 OY2 || 19 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (54845) - || 2001 OF3 || 19 juli 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (54846) - || 2001 OJ5 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54847) - || 2001 OM5 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54848) - || 2001 OC8 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54849) - || 2001 OM8 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54850) - || 2001 OZ11|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (54851) - || 2001 OA15|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (54852) - || 2001 OZ16|| 22 juli 2001 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (54853) - || 2001 OQ19|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (54854) - || 2001 OU20|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54855) - || 2001 OA21|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54856) - || 2001 OF21|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54857) - || 2001 OY22|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (54858) - || 2001 OE24|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54859) - || 2001 OG24|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54860) - || 2001 OZ24|| 16 juli 2001 || NEAT
|-
| (54861) - || 2001 OJ25|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (54862) - || 2001 OW25|| 23 juli 2001 || Shishikui
|-
| (54863) - || 2001 OG28|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (54864) - || 2001 OP28|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (54865) - || 2001 OZ33|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (54866) - || 2001 OO39|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (54867) - || 2001 OS39|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (54868) - || 2001 OS40|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (54869) - || 2001 OP43|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (54870) - || 2001 OT43|| 23 juli 2001 || NEAT
|-
| (54871) - || 2001 OH44|| 23 juli 2001 || NEAT
|-
| (54872) - || 2001 OW46|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54873) - || 2001 OC47|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54874) - || 2001 OQ47|| 16 juli 2001 || NEAT
|-
| (54875) - || 2001 OT47|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54876) - || 2001 OU47|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54877) - || 2001 OU51|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (54878) - || 2001 OB53|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (54879) - || 2001 OO54|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (54880) - || 2001 OT54|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (54881) - || 2001 OV54|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (54882) - || 2001 OK57|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54883) - || 2001 OS57|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (54884) - || 2001 OW58|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (54885) - || 2001 OH61|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (54886) - || 2001 OO61|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (54887) - || 2001 OG63|| 26 juli 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (54888) - || 2001 OS63|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54889) - || 2001 OZ63|| 23 juli 2001 || NEAT
|-
| (54890) - || 2001 OS65|| 28 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (54891) - || 2001 OP66|| 23 juli 2001 || NEAT
|-
| (54892) - || 2001 OW68|| 16 juli 2001 || NEAT
|-
| (54893) - || 2001 OR69|| 19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54894) - || 2001 OX69|| 19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54895) - || 2001 OO70|| 19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54896) - || 2001 OP70|| 19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54897) - || 2001 OY71|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54898) - || 2001 OP72|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54899) - || 2001 OT72|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54900) - || 2001 OL74|| 19 juli 2001 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten